Thakur (bengalisch: , ), oft in der anglisierenden Schreibweise Tagore, ist ein bengalischer Familienname und der Name folgender Personen:

 Abanindranath Tagore (1871–1951), Maler und Schriftsteller
 Debendranath Tagore (1817–1905), hinduistischer Reformer (Führer des Brahmo Samaj)
 Dinesh Thakur (1947–2012), indischer Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Dwarkanath Tagore (1794–1846), Unternehmer und Sozialreformer
 Harry Tagore (* 1926), deutscher Sänger und Schauspieler
 Jai Ram Thakur (* 1965), indischer Politiker
 John Baptist Thakur (* 1937), indischer Jesuit, Bischof von Muzaffarpur
 Karpoori Thakur (1924–1988), indischer Politiker
 Omkarnath Thakur (1897–1967), indischer Sänger, Musikpädagoge und -wissenschaftler
 Rabindranath Tagore (Rabindranath Thakur; 1861–1941), bengalischer Dichter, Maler und Philosoph, Nobelpreisträger
 Rameshwar Thakur (1927–2015), indischer Politiker
 Sharmila Tagore (* 1944), Filmschauspielerin
 Victor Henry Thakur (* 1954), indischer Geistlicher, Bischof von Bettiah

weiterhin die Bezeichnung
 eines indigenen indischen Volkes: Thakur (Volk)
 eines indischen Herrschertitels, der in verschiedenen Regionen unterschiedliche Bedeutung hat: Thakur (Titel)
 hinduistischer Gottheiten im Bengalischen
 eines Asteroids des mittleren Hauptgürtels: (7855) Tagore